Функціональна діагностика (медицина) — комплекс методів дослідження людського організму, які призначені для визначення діяльності (функціонування) окремих органів, систем або людського організму в цілому. В Україні існує окрема лікарська спеціальність — лікар з функціональної діагностики, яка дає право виконувати деякі методи функціональної діагностики.
 Функціональна діагностика (техніка) — набір методів, які використовуються для перевірки працездатності певної системи на основі дослідження її роботи (функціонування).

Діагностика